A 2017–2018-as Európa-liga selejtezőit négy fordulóban bonyolították le 2017. június 29. és augusztus 24. között. A rájátszás párosításainak győztesei jutottak be a 2017–2018-as Európa-liga csoportkörébe.

Fordulók és időpontok

1. selejtezőkör

1. selejtezőkör, kiemelés
Az 1. selejtezőkörben 100 csapat vett részt. A sorsoláskor a csapatok aktuális UEFA-együtthatója alapján sorba rendezték a résztvevőket, földrajzi elhelyezkedésük alapján 10 csoportba sorolták, majd a csoportokon belül minden kiemelthez egy-egy kiemelés nélkülit párosítottak. A csapatok utáni sorszámot az UEFA határozta meg a sorsolás előtt. A sorsoláskor sorszámokat sorsoltak, a számokhoz tartozó csapatok kerültek párosításra. A kisorsolt párosítások: 2–9, 8–3, 5–7, 4–6, 1–10.

1. selejtezőkör, párosítások

|}

1. selejtezőkör, mérkőzések

2. selejtezőkör

2. selejtezőkör, kiemelés
A 2. selejtezőkörben 66 csapat vett részt. A sorsoláskor a csapatok aktuális UEFA-együtthatója alapján sorba rendezték a résztvevőket, földrajzi elhelyezkedésük alapján 6 csoportba sorolták, majd a csoportokon belül minden kiemelthez egy-egy kiemelés nélkülit párosítottak. A sorsoláskor sorszámokat sorsoltak, a számokhoz tartozó csapatok kerültek párosításra. A párosítások a 10 csapatos csoportokban: 9–2, 3–10, 6–1, 4–7, 8–5; a 12 csapatos csoportokban: 1–8, 12–6, 2–11, 9–5, 3–7, 10–4.

T: Az 1. selejtezőkörből továbbjutott csapat, a sorsoláskor nem volt ismert.
A dőlt betűvel írt csapatok az 1. selejtezőkörben egy magasabb együtthatóval rendelkező csapat ellen győztek, és az ellenfél együtthatóját hozták magukkal.

2. selejtezőkör, párosítások

|}

2. selejtezőkör, mérkőzések

3. selejtezőkör
A 3. selejtezőkörben 58 csapat vesz részt. A sorsoláskor a csapatok aktuális UEFA-együtthatója alapján sorba rendezték a résztvevőket, földrajzi elhelyezkedésük alapján 5 csoportba sorolták, majd a csoportokon belül minden kiemelthez egy-egy kiemelés nélkülit párosítottak. A sorsoláskor sorszámokat sorsoltak, a számokhoz tartozó csapatok kerültek párosításra. A párosítások a 10 csapatos csoportokban: 1–10, 6–4, 3–8, 9–2, 5–7; a 12 csapatos csoportokban: 1–9, 3–8, 4–11, 10–6, 7–2, 12–5.

T: A 2. selejtezőkörből továbbjutott csapat, a sorsoláskor nem volt ismert.
A dőlt betűvel írt csapatok a 2. selejtezőkörben egy magasabb együtthatóval rendelkező csapat ellen győztek, és az ellenfél együtthatóját hozták magukkal.

3. selejtezőkör, kiemelés

3. selejtezőkör, párosítások

|}

3. selejtezőkör, mérkőzések

Rájátszás

Rájátszás, kiemelés
A rájátszásban 44 csapat vett részt. A 3. selejtezőkör 29 továbbjutójához az UEFA-bajnokok ligája 3. selejtezőkörének 15 vesztes csapata csatlakozott. A sorsoláskor a csapatok aktuális UEFA-együtthatója alapján sorba rendezték a résztvevőket, földrajzi elhelyezkedésük alapján 4 csoportba sorolták, majd a csoportokon belül minden kiemelthez egy-egy kiemelés nélkülit párosítottak. A csapatok utáni sorszámot az UEFA határozta meg a sorsolás előtt. A sorsoláskor sorszámokat sorsoltak, a számokhoz tartozó csapatok kerültek  párosításra. A párosítások a 10 csapatos csoportokban: 1–10, 9–5, 7–3, 4–8, 6–2; a 12 csapatos csoportokban: 11–2, 1–7, 10–6, 4–8, 5–9, 3–12.

BL – Az UEFA-bajnokok ligája 3. selejtezőkörének vesztes csapataként került át.

Rájátszás, párosítások

|}

Rájátszás, mérkőzések

Jegyzetek

Források

2017–2018-as Európa-liga